Херцберг може бити:

 Херцберг ам Харц, град у округу Остероде ам Харц, у њемачкој покрајини Доња Саксонија.
 Херцберг (Мекленбург), општина у округу Пархим, у њемачкој покрајини Мекленбург-Западна Померанија.
 Херцберг (Елстер), град у округу Елбе-Елстер, у њемачкој покрајини Бранденбург.
 Херцберг (Марк), општина у округу Остпригниц-Рупин, у њемачкој покрајини Бранденбург.